UCI World Tour 2021 var den 13. udgave af UCI World Tour. Den indeholdte 33 endags- og etapeløb i Europa, Forenede Arabiske Emirater, Canada og Kina. Det var den højeste kategori af løb, efterfulgt af UCI ProSeries 2021 og UCI Europe Tour 2021.

Hold 
Ændringerne fra 2020 var at  købte s World Tour-licens. Af hensyn til ny største navnesponsor skiftede  navn til BikeExchange,  til Team DSM og  blev til Team Qhubeka Assos.

Danske ryttere 
I 2021 var der et rekordstort antal danske ryttere på World Touren. 25 danskere var fordelt på 13 WorldTeams, hvilket var tre mere end i 2020. I forhold til seneste sæson forlod Rasmus Byriel Iversen, Michael Carbel og Jesper Hansen deres hold på grund af de ikke fik deres kontrakter forlænget, mens Andreas Kron, Emil Vinjebo, Frederik Wandahl, Mattias Skjelmose Jensen, Lasse Norman Hansen og Jakob Egholm var nye på World Touren.

Danske sejre

Andre konkurrencer

Løb 
Kalenderen for 2021 blev offentliggjort i efteråret 2020.

Aflyste løb
Tour Down Under (19.–24. januar) og Cadel Evans Great Ocean Road Race (31. januar) blev aflyst pga. den globale coronaviruspandemi. I juni blev Grand Prix Cycliste de Québec (10. september) og Grand Prix Cycliste de Montréal (12. september) aflyst pga. coronaviruspandemien. I august blev EuroEyes Cyclassics (15. august) og Tour of Guangxi (14.–19. oktober) aflyst pga. coronaviruspandemien.

Se også 
 UCI Women's World Tour 2021
 UCI ProSeries 2021
 UCI Europe Tour 2021

Referencer

Eksterne henvisninger